Aboubacar Sidiki Diakité, dit « Toumba », né le , est un médecin militaire guinéen. Aide de camp du président guinéen Moussa Dadis Camara, il est également chef de la garde présidentielle, les « bérets rouges ». Ces derniers sont accusés d'être responsables des massacres perpétrés le  dans le stade du 28 septembre à Conakry.

Le , Aboubacar Diakité ouvre le feu sur Dadis Camara et le blesse gravement, alors que le président auto-proclamé semblait rejeter sur lui la responsabilité des massacres. Aboubacar Diakité est depuis en fuite. Le , il s'exprime sur Radio France internationale pour accuser Dadis Camara d'avoir commandité les massacres et d'avoir voulu en rejeter la responsabilité sur lui, et affirme avoir aidé des opposants à échapper aux violences, version confirmée par François Fall, ancien premier ministre. Le rapport de l'ONG Human Rights Watch, rendu public le 17, est beaucoup plus sévère pour Toumba, l'estimant responsable de crimes contre l'humanité.

Il est arrêté à Dakar, au Sénégal, en .

Extradé en Guinée, il sera incarcéré a la Maison centrale de Conakry.

Il participe au procès du 28 septembre 2022.

Prix et reconnaissance 

 2023 : Personnalité Guinéenews de 2022.

Voir aussi 

 Procès du massacre du 28 septembre 2009

Notes et références 

Militaire guinéen